Raúl Rodríguez Navas (Sevilla, 1988), futbolista andalús
 Raúl Navas Paúl (Cadis, 1978), futbolista andalús